Robitaille ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Robitaille (1923–2011), kanadische Sängerin, siehe Alys Robi
 Kevin Robitaille, kanadischer Snookerspieler
 Louis Robitaille (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Luc Robitaille (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Mike Robitaille (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Nathan Robitaille, kanadischer Tontechniker
 Nathaniel Robitaille, (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Randy Robitaille (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphane Robitaille (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Théodore Robitaille (1834–1897), kanadischer Politiker